«Ты не пришла (не пришёл)» () — песня, написанная азербайджанским композитором-любителем Алекпером Тагиевым на слова поэтессы Медины Гюльгюн Композитор посвятил эту музыку своей жене, которая скончалась во время родов (или сразу после родов). К счастью, сын остался в живых.

Песню в своё время исполняли народная артистка СССР Зейнаб Ханларова, народные артисты Азербайджана Мамедбагир Багирзаде, Фаик Агаев, турецкие певицы Сибель Джан, Гюльден Карабоджек и Гюлай Сезер (на турецком), народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева и др. В исполнении Фаика Агаева был также снят клип. Клип сняла также Гюлай Сезер. Также музыку песни исполняли на гармони заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю, на балабане — заслуженный артист Азербайджана Ширзад Фаталиев и Алихан Самедов, на нае — молдавский музыкант Константин Москович.

В рамках шоу «Ледниковый период» под музыку песни в исполнении Алихана Самедова выступали Алёна Бабенко и Роман Костомаров. Музыка песни звучит также в песне Согдианы «Вспоминай меня» и в песне Бьянки «Измена». В 2012 году российская певица Сати Казанова включила песню в свой репертуар, исполнив её на азербайджанском языке.

Текст

Примечания 

Песни Азербайджана
Песни на азербайджанском языке
Песни XX века